Стефан VII может относиться к следующим лицам:

 Стефан VI (VII)
 Стефан VII (VIII)
 Стефан VII Томша — правитель Молдавии.